Corey Williams (n. 1970), cestista statunitense
 Corey A. Williams (n. 1974), cestista statunitense naturalizzato belga
 Corey G. Williams (n. 1972), cestista statunitense
 Corey Paul Williams (n. 1977), cestista statunitense